Аватар 3 () је предстојећи амерички епски научнофантастични филм редитеља Џејмса Камерона из 2024. године. Ово је други од четири планирана наставка филма Аватар (2009) и надовезује се на Аватар: Пут воде (2022), чинећи га трећим филмом у серијалу. Камерон је продуцент филма, заједно са Џоном Ландом, док су Рик Џафа и Аманда Силвер његови ко-сценаристи. У главним улогама су Сем Вортингтон, Зои Салдана, Стивен Ланг, Сигорни Вивер, Џоел Дејвид Мур, Дилип Рао, Си-Си-Ејч Паундер и Мет Џералд.

Аватар 3 је почео да се снима заједно са Аватарем 2 15. августа 2017. године. Друга два наставка ће почети са снимањем, након пост-продукције прва два дела и требало би да буду премијерно приказани 2026. и 2028. године.

Улоге 

|-
| Сем Вортингтон || Џејк Сали
|-
| Зои Салдана || Нејтири
|-
| Стивен Ланг || пуковник Мајлс Кворич
|-
| Сигорни Вивер || Кири
|-
| Ђовани Рибизи || Паркер Селфриџ
|-
| Џоел Дејвид Мур || др Норм Спелман
|-
| Дилип Рао || др Макс Пател
|-
| Си-Си-Ејч Паундер || Мо'ат
|-
| Мет Џералд || Лајл Вајнфлит
|-
| Иди Фалко || генерал Ардмор
|-
| Клиф Кертис || Тоновари
|-
| Мишел Јео || др Карина Моге
|-
| Брендан Кауел || Мик Скорзби
|-
| Дејвид Тјулис ||
|-
| Вин Дизел ||
|-
| Уна Чаплин || Варанг
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Филмови 2024.
Филмови Џејмса Камерона
Аватар
Амерички научнофантастични филмови
Филмови на енглеском језику
Амерички епски филмови
Амерички 3Д филмови
3Д филмови 2020-их
Научнофантастични филмови 2020-их
Филмски серијали
Филмови студија 20th Century Studios
Филмови Lightstorm Entertainment-а